HMS Duke of York (1763) — британский 4-пушечный куттер. Первый корабль Королевского флота, названный в честь герцогов Йоркских.

Закуплен флотом (за 370 фунтов) 16 марта 1763 года, в возрасте 3 лет. Оснащен в Вулвиче 3 апреля (стоимость работ 410 фунтов 1 шиллинг и 10 пенсов).

1763 — вступил в строй в апреле, лейтенант Томас Монтегю () (командовал до 1766 года); назначен в устье Темзы.

1766 — июнь, выведен в резерв и рассчитан; 1 июля 1766 года (приказом Адмиралтейства от 28 мая) продан (за £40).

Примечания

Литература 
 
 Winfield, Rif. British Warships in the Age of Sail 1714−1792: Design, Construction, Careers and Fates. London-St.Paul: Seaforth, 2007. ISBN 978-1-84415-700-6

Военные корабли Великобритании
Суда по алфавиту